

Code 

ILG peut faire référence à :
 .

Sigle 
ILG peut faire référence à :
 Institut de la langue galicienne, un institut de promotion de la langue galicienne (région du nord-ouest espagnol).

Prénom 
Ilg est un prénom masculin germanique.